Dieser Artikel listet Fußballspieler, die für den österreichischen Verein SV Mattersburg in der Bundesliga (2003–2013; 2015–2020) oder der Ersten Liga (2000–2003; 2013–2015) aktiv waren.

Die SV Mattersburg stieg 2000 in die zweitklassige Erste Liga auf. Im Sommer 2003 folgte schließlich der Aufstieg in die Bundesliga. Der größte Erfolg konnte in der Saison 2006/07 erreicht werden, wo der Verein den dritten Platz hinter dem Meister FC Red Bull Salzburg und der SV Ried belegte. Nachdem die Mannschaft in den Saisonen 2008/09 und 2010/11 mit dem neunten Platz nur knapp dem Abstieg entgangen war, musste die SV Mattersburg in der Saison 2012/13 den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Dabei lagen die Burgenländer in den vorletzten Runde noch am siebenten Platz, doch in der letzten Runde besiegelte eine 0:1-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten FC Admira Wacker Mödling nach zehnjähriger Teilnahme den Abstieg. In der Saison 2014/15 konnte man jedoch den Wiederaufstieg fixieren. Seitdem spielte der SVM bis zur Einstellung des Spielbetriebes im Zuge des Commerzialbank-Skandals 2020 erstklassig.

Eingesetzte Spieler 
Absoluter Rekordspieler der SV Mattersburg ist Michael Mörz, der es zwischen 2000 und 2014 in den zwei höchsten Spielklassen auf 425 Einsätze brachte. Darüber hinaus erzielte er mit 78 Toren die meisten Treffer der Mattersburger im Profifußball.

Mörz am nächsten kamen Thomas Wagner mit 292 und Adnan Mravac mit 249 Spielen. Die besten Torschützen nach Mörz waren Thomas Wagner mit 74 und Ilčo Naumoski mit 51 Toren.

Der wohl bekannteste Spieler der SV Mattersburg war der deutsche Vize-Weltmeister Carsten Jancker. Weitere prominente Spieler waren der österreichische WM-Teilnehmer Dietmar Kühbauer, der 100-fache mazedonische Nationalspieler Goce Sedloski und die späteren österreichischen EM-Teilnehmer Christian Fuchs, Robert Almer, Stefan Ilsanker und Jürgen Patocka. Österreichische Spieler, die es über Mattersburg ins Ausland schafften, waren beispielsweise Karim Onisiwo, Manuel Prietl, Christian Gartner oder Cem Atan.

In Mattersburg spielten zudem zahlreiche Ausländer. Die meisten Spieler kamen mit jeweils acht aus Ungarn und der Slowakei. Obwohl nur drei Spieler in Mattersburg spielten, ist Mazedonien das Land mit den zusammengerechnet meisten Einsätzen von Legionären. Die Mattersburger Legionäre kamen mit einer Ausnahme (ein Spieler aus Südafrika) alle aus Europa.

Legionärsstatistik

Liste der eingesetzten Spieler 
Spieler, die aktuell noch beim Verein unter Vertrag stehen, sind grün hinterlegt.

Stand: Winterpause 2016/17

Weblinks 
 Liste von Spielern von Mattersburg in der Datenbank von weltfussball.at
 Liste von Spielern von Mattersburg in der Datenbank von transfermarkt.at
 Liste von Spielern von Mattersburg in der Datenbank der Bundesliga

!Liste
Mattersburg Sv
Fussballspieler Mattersburg Sv